Список з 35 найбільших виноробних країн, та їх обсяг виробництва вина в 2009 році в метричних тоннах. Згідно з даними ФАО.

Виробництво вина у 2009

2014

Див. також
Вино

Джерела 

Виноробство
вина